Cody steht für:

 Cody (Fernsehserie), australische Krimiserie 
 Cody Warkite, ein Fluggerät
 Cody (Sprung), ein Sprung im Trampolinturnen
 Cody - Schmutzige Geschäfte, einen Film

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Cody (Florida)
 Cody (Missouri)
 Cody (Nebraska)
 Cody (Oklahoma)
 Cody (Virginia)
 Cody (Wyoming)
 Cody Township (South Dakota)

Personen:
 als Vorname, siehe Cody (Vorname)
 Betty Cody († 2014), US-amerikanische Country-Sängerin

 Diablo Cody (* 1978), US-amerikanische Drehbuchautorin
 Gina Cody (* 1957), kanadisch-iranische Ingenieurin und Unternehmerin
 Iron Eyes Cody (geb. Espera Oscar de Corti; 1904–1999), US-amerikanischer Schauspieler
 Jake Cody (* 1988), englischer Pokerspieler
 John Cody (1907–1982), US-amerikanischer Geistlicher, Erzbischof von Chicago
 John Christopher Cody (1899–1963), kanadischer römisch-katholischer Geistlicher und Bischof von London, Ontario
 Lew Cody (1884–1934), US-amerikanischer Theater- und Filmschauspieler
 Liza Cody (* 1944), englische Krimischriftstellerin
 Richard A. Cody (* 1950), US-amerikanischer General 
 Samuel Franklin Cody (1867–1913), US-amerikanischer Wildwest-Show-Darsteller und englischer Flugpionier
 Turner Cody (* 1980), US-amerikanischer Singer-Songwriter

 Cody (geb. Cody Garrett Runnels; * 1985), US-amerikanischer Wrestler

im NRHP gelistete Objekte:
 Cody Homestead, in McCausland, Iowa, ID-Nr. 74000812
 Cody Road Historic District, in Le Claire, Iowa, ID-Nr. 79000943

Siehe auch:
 Coady
 Kodi